Serbische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 2007 ausgetragen. Es werden Titelkämpfe für gemischte, Damen- und Herrenteams ausgetragen.

Die Titelträger

Referenzen
http://www.badminton.org.rs/Arhiva.23.0.html

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1998